Рикардињо може да се односи на:
 Рикардињо (фудбалер, рођен 1975), Рикардо Соуза Силва
 Рикардињо (фудбалер, рођен маја 1976), Рикардо Луис Поци Родригес
 Рикардињо (фудбалер, рођен јуна 1976), Рикардо Алешандре дос Сантос
 Рикардињо (фудбалер, рођен 1978), Сисеро Рикардо де Соуза
 Рикардињо (фудбалер, рођен 1982), Рикардо Андраде Алвес
 Рикардињо (фудбалер, рођен 1983), Рикардо Веслеи де Кампело
 Рикардињо (фудбалер, рођен 1989), Рикардо Кавалканте Мендес
 Рикардињо (футсалер)